Federica Brignone, italijanska alpska smučarka, * 14. julij 1990, Milano, Italija.

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek

Stopničke 
 4 zmage – (2 veleslalom, 1 superveleslalom, 1 kombinacija)
 16 stopničk – (13 veleslalom, 1 superveleslalom, 2 kombinacija)

Zunanje povezave 

 
 
 

Italijanski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Italijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Italijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022